Colleretto puede referirse a:

 Colleretto Castelnuovo, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia
 Colleretto Giacosa, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia